Take Me Home Tonight bezeichnet:

 Take Me Home Tonight (Film), US-amerikanische Komödie von Michael Dowse (2011)
 Take Me Home Tonight (Lied), Lied von Eddie Money (1986)